Азе́-сюр-Ендр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 29 км на південний схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 168 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 401,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Азе-сюр-Ендр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Азе-сюр-Ендр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара